Artéria carótida pode se referir a três artérias:
 Artéria carótida comum ou artéria carótida primitiva;
ou a dois dos seus ramos:
 Artéria carótida externa
 Artéria carótida interna